Василий Михайлович Иконников (1928 — 1996) — передовик советской строительной промышленности, машинист экскаватора Красноярского цементного завода Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1928 году в деревне Кожаны Балахтинского района Красноярского края в крестьянской семье. 

Во время Великой Отечественной войны подростком трудился в местном колхозе. После окончания войны трудоустроился токарем в Боготольском вагоноремонтном заводе, затем работал в Балахтинской машинно-тракторной станции. 

Отслужив в Советской Армии, он трудоустроился на Красноярский цементный завод. Работал помощником машиниста экскаватора. С 1954 года самостоятельно управлял экскаватором. 

Постоянно перевыполнял плановые задания. В шестую пятилетку досрочно справился с заданием, а в седьмую завершил задание раньше на два года. 

12 апреля 1966 года представлен на соискание звания Героя Социалистического Труда решением № 2 заседания бюро Красноярского крайкома КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1966 года за достижение высоких показателей в строительстве объектов Василию Михайловичу Иконникову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот. 

Проживал в городе Красноярске. Умер в 1996 году. Похоронен на Торгашинском кладбище.

Награды 
Награждён за трудовые успехи:
 золотая звезда «Серп и Молот» (30.07.1966) 
 орден Ленина (30.07.1966) 
 Орден Знак Почёта (08.07.1963)
 медали СССР и Российской Федерации.

Примечания

Литература 
 Сибиряки. - Красноярск, 1976.
 Енисейский энциклопедический словарь. — Красноярск: КОО Ассоциация «Русская энциклопедия», 1998. — С. 725

Ссылки 
 

Строители